The Astrud Gilberto Album – album brazylijskiej piosenkarki Astrud Gilberto.

Lista utworów

Twórcy 
 Astrud Gilberto – wokal
 Marty Paich
 Don Sebesky
 João Donato
 Claus Ogerman
 Gil Evans

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy Astrud Gilberto
Albumy Verve Records
Albumy muzyczne wydane w roku 1965